Лазич — фамилия.

Известные носители:
 Лазич, Боривой (1939—2015) — югославский учёный в области информатики, профессор.
 Лазич, Григорий (1796—1842) — сербский писатель.
 Лазич, Дарко (род. 1994) — сербский футболист.
 Лазич, Джордже (род. 1983) — сербский футболист.
 Лазич, Любиша  — сербский военачальник, начальник штаба, впоследствии командир Гвардейской бригады «Пантеры». 
 Лазич, Миролюб (род. 1966) — сербский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Лазич, Мария — невеста русского поэта А. А. Фета.
 Лазич, Петар (1960—2017) — сербский писатель и журналист, сатирик, педагог.